Константи́н Виногра́дов: Виноградов, Константин Александрович (1902—1990) — советский ихтиолог. 
 Виноградов, Константин Константинович (1908—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Виноградов, Константин Николаевич (1847—1906) — российский патологоанатом.
 Виноградов, Константин Петрович (1899—1980) — советский хормейстер и дирижёр, народный артист РСФСР.
 Виноградов, Константин Фёдорович (1853—1918) — главный военно-морской прокурор Российской империи, сенатор.
 Виноградов, Константин Яковлевич (1884—1942) — русский историк, археолог.